Francja:
 Romont – gmina

Szwajcaria:
 Romont – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 Romont – miasto w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne